Archiwum Akt Dawnych
 AAD (CD) – płyta kompaktowa: nagranie i miksowanie analogowe, mastering cyfrowy
 ASCII Adjust before Division – instrukcja procesora Intel 80x86
 AAD – automat spadochronowy
 Azure Active Directory